Rimmen kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Rimmen (Aså-Melholt Sogn) – en bebyggelse i Aså-Melholt Sogn
 Rimmen (Elling Sogn) – en bebyggelse i Elling Sogn
 Rimmen (Klim Sogn) – en bebyggelse i Klim Sogn
 Rimmen (Sønderholm Sogn) – en bebyggelse i Sønderholm Sogn
 Rimmen (Vester Hassing Sogn) – en bebyggelse i Vester Hassing Sogn